Donebach kann stehen für:

 Donebach, Gemeindeteil und Dorf von Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Donebach (Mud), linker Zufluss der Mud bei Ünglert, Gemeinde Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Sender Donebach, ehemaliger Langwellensender bei Donebach, Gemeinde Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Donsbach